Aureliusz

Miasta w USA:
 Aurelius – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
Gminy w USA:
 Aurelius (ang. Aurelius Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Aurelius (ang. Aurelius Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Aurelius (ang. Aurelius Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington